Степан Максимов:
 Максимов, Степан Максимович (1892—1951) — чувашский композитор, собиратель и исследователь чувашской народной песни, музыкальный организатор и педагог, основатель и первый директор Чебоксарского музыкального техникума, один из основоположников чувашской профессиональной музыкальной культуры.
 Максимов, Степан Павлович (1917—1989) — геолог, организатор нефтегеологической науки, создатель научной школы в области условий формирования и закономерностей размещения месторождений нефти и газа, лауреат премии имени И. М. Губкина (1965).